Авантюрист или авантюристка се отнася за хора, които са склонни към авантюри, и търсят рисковани приключения, например:

 осъществяват необичайни и екзотични пътувания, но не толкова уникални, че да бъдат окачествени като изследователски пътешествия;
 препитават се благодарение на уменията и находчивостта си;
 участие в рискови и несигурни акции с възнаграждение.

Като авантюристи се определят и личности, които лекомислено разчитат на случаен успех от рисковани дейности.

Източници 

Ролеви термини
Занятия